Assemblea nazionale costituente – assemblea costituente del Venezuela istituita nel 1999
Assemblea nazionale costituente – assemblea costituente del Venezuela istituita nel 2017